Ratte  peut désigner :
 Ratte, une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 La ratte,un campagnols terrestres provoquant de nombreux dégâts dans les jardins. 
 La ratte, une variété de pomme de terre précoce, appréciée pour sa chair ferme au goût de noisette.
 La ratte du Touquet est une pomme de terre de la variété Ratte, cultivée exclusivement dans le nord de la France. 
 Un prototype de char allemand de la seconde guerre mondiale, le Landkreuzer P. 1000 Ratte

 Évelyne Ratte (1951- ), magistrate de la Cour des comptes et préfète

 Étienne-Hyacinthe de Ratte (né en 1722 à Montpellier où il est mort en 1805), astronome et mathématicien français.

Ce mot possède un homophone en français :